Torse est un nom commun et un nom propre.

Nom commun 
Un torse désigne notamment :
 soit une sculpture de  ;
 une colonne torse présente un fût qui se contourne en plusieurs spirales, comme une vis ;
 soit d'un point de vue anatomique, la .

Hydronyme 
 La Torse, rivière française coulant à Aix-en-Provence.

Articles connexes 
 Buste
 Torse nu
 Tronc (anatomie)

Notes et références

Notes

Références 

Buste
Anatomie humaine par région